Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Masters 2015 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace postoupilo šest tenistů po výhrách ve dvou kolech a Rus Teimuraz Gabašvili jako tzv. šťastný poražený. Dvojnásobným obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska.

Vítězem dvouhry se stal opět nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve svém čtrnáctém finále bez přerušení – z patnácti odehraných turnajů roku – zdolal skotskou turnajovou dvojku Andyho Murrayho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Prodloužil tak svou 22zápasovou neporazitelnost. Jako první tenista vůbec vybojoval šest trofejí ze série Masters za jedinou sezónu, a jako první také dosáhl na čtvrté vítězství na pařířském mastersu. Proti Murraymu vyhrál desáté utkání z posledních jedenáti a aktivní vzájemnou bilanci navýšil na 21–9.

V probíhající sezóně si Djoković připsal jubilejní desáté turnajové vítězství, které představovalo padesátý osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Zvýšil také rekordní výdělek hráče v konkrétní sezóně.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení měli volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Novak Djoković (vítěz)
 Andy Murray (finále)
 Roger Federer (3. kolo)
 Stan Wawrinka (semifinále)
 Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
 Kei Nišikori (3. kolo, skreč)
 Rafael Nadal (čtvrtfinále)
 David Ferrer (semifinále)

 Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
 Richard Gasquet (čtvrtfinále)
 Kevin Anderson (3. kolo)
 Marin Čilić (2. kolo)
 John Isner (čtvrtfinále)
 Gilles Simon (3. kolo)
 Feliciano López (2. kolo)
 David Goffin (3. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Aljaž Bedene (kvalifikován)
  Donald Young (1. kolo)
  Teimuraz Gabašvili (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Federico Delbonis (1. kolo)
  Robin Haase (1. kolo)
  Albert Ramos (1. kolo)
  Jerzy Janowicz (kvalifikační kolo)
  Serhij Stachovskyj ''(1. kolo)
  Lukáš Rosol (kvalifikován)
  Pablo Carreño (kvalifikován)
  Marcel Granollers (kvalifikován)
  Daniel Gimeno Traver ''(1. kolo)
}}

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 

  Teimuraz Gabašvili

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátá kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015